

Onomastica
Batista – variante del nome proprio di persona Battista

Persone
 Batista – wrestler statunitense
 Fulgencio Batista – dittatore cubano
 João Batista da Silva – ex calciatore brasiliano
 João Batista da Silva – velocista brasiliano
 João Batista Viana dos Santos – calciatore brasiliano nato nel 1961
 Sergio Batista – calciatore argentino

Altro
 Batista – tipo di tessuto
 Angel Batista –  personaggio della serie televisiva Dexter